Frutiger peut être :
 Adrian Frutiger, créateur de caractère suisse
 Johannes Frutiger, banquier suisse
 Frutiger, police d’écriture créée par Adrian Frutiger
 Frutiger AG, société suisse de construction